AVCA All-America 2001-2010 – elenco pallavoliste
 AVCA All-America 2001-2010 – elenco pallavolisti